Ел Гранхено има више значења:

 Ел Гранхено (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гранхено (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гранхено (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гранхено, Сан Луис (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гранхено (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гранхено (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гранхено (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранхено (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранхено (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранхено, Карлос Гонзалез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гранхено (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гранхено (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гранхено (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гранхено (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гранхено (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику